Giorgio Bissoli (1941-2007) – calciatore italiano
 Nenè Nhaga Bissoli (1987) – calciatrice guineense naturalizzata italiana

Pagine correlate
 Bissolo